Slovenska vojska (kratica SV) označava oružane snage Republike Slovenije.

Vrhovni zapovjednik (slovenski vrhovni poveljnik) Slovenske vojske je predsjednik Slovenije, dok se načelnik Glavnog stožera (slo. Generalštab) skrbi za njeno operativno djelovanje. Trenutačni načelnik je generalpukovnik Albin Gutman.

Od 2003. godine potpuno je profesionalizirana (ukinuto je obvezno služenje vojnog roka).

Povijest 
Slovenija ima vojnu povijest dugu više od stotinu godina. Ona se proteže iz vremena Austro-Ugarske Monarhije kada je Rudolf Maister bio major te vojske te sudjelovao u oslobađanju Maribora u studenom 1918. Nakon Države SHS i Kraljevine Jugoslavije, Slovenija je u SFRJ imala vlastitu Teritorijalnu obranu. Današnja slovenska vojska je nastala raspadom Jugoslavije 1991. godine a formirana je kroz tajnu strukturu zapovijedanja poznatu kao Manevarska struktura narodne zaštite (MSNZ). Formalno, slovenske oružane snage su osnovane 1993. nakon reorganizacije slovenske Teritorijalne obrane. Nakon te reorganizacije, obavezni vojni rok je trajao između 6 do 7 mjeseci, sve do 2003. kada je vojska u potpunosti profesionalizirana.

NATO članstvo 
Slovenija je članicom NATO-a postala u ožujku 2004. Elitne planinske trupe dosada su već djelovale unutar multinacionalnih mirovnih snaga zajedno s Italijom, Hrvatskom i Mađarskom. Slovenski vojnici su sudjelovali / sudjeluju u mirovnim misijama u BiH, Makedoniji, na Kosovu, Albaniji, Afganistanu, Libanonu te kao NATO podrška Pakistanu.

Organizacija
 Glavni stožer Slovenske vojske (Generalštab Slovenske vojske)
 Verifikacijski centar (Verifikacijski center)
 Vojni vikarijat (Vojaški vikariat)
 Garda Slovenske vojske (Garda Slovenske vojske)
 Orkestar Slovenske vojske (Orkester Slovenske vojske)
 Zapovjedništvo snaga Slovenske vojske (Poveljstvo sil Slovenske vojske)
1. brigada
72. brigada
Brigada protuzračne obrane i zrakoplovstva (Brigada zračne obrambe in letalstva)
Zapovjedništvo za potporu (Poveljstvo za podporo)
11. bojna veze (11. bataljon za zveze)	
430. mornarički divizijun (430. mornariški divizion)
5. obavještajno-izvidnička bojna (5. Obveščevalno-izvidniški bataljon)
17. bojna vojne policije (17. bataljon vojaške policije)
Jedinica za specijalna djelovanja (Enota za specialno delovanje)

 Zapovjedništvo za doktrinu, razvoj, obrazovanje i osposobljavanje (Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje)
Škola za dočasnike (Šola za podčastnike)
Škola za časnike (Šola za častnike)
Zapovjedno-stožerna škola (Poveljniško-štabna šola)
Škola stranih jezika (Šola za tuje jezike)
Centar za doktrinu i razvoj (Center za doktrino in razvoj)
Centar za osposobljavanje (Center za usposabljanje)
Planinska škola (Gorska šola)
Športska jedinica (Športna enota)
Knjižničko-informacijski centar (Knjižnično-informacijski center)
Vojni muzej (Vojaški muzej)

Naoružanje i oprema

Pješaštvo

Malo naoružanje

 jurišna puška FN F2000 (standardna)
 Beretta M 92
 Sig Sauer P226
 H&K MP-5
 FN Minimi Para
 FN MAG 
 FN PGM Ultima Ratio Commando II
 FN PGM Mini Hecate
 FN PGM Hecate II
 Zastava M 70AB (rezervno)

Protututenkovsko oružje
 protutenkovski vođeni projektil Spike MR, LR 
 2300× RGW 90

Protuzračno oružje
 9x zemlja-zrak sustav Roland II
 ručni PZO sustav Igla

Topništvo

 18× tegljena haubica TN90 155 mm
 36× minobacač MN 9 120 mm

Tenkovi i borbena vozila pješaštva

 54× tenk M-84 (bit će zamijenjen i povučen iz službe)
 30× tenk M-55 S (uskladišten)
 52× borbeno vozilo pješaštva M-80A (bit će ubrzo povučen iz službe)
 85× borbeno vozilo pješaštva Valuk 6x6 
 135× Patria AMV 8x8 (u 4 inačice, neke s 120mm topom)
 10× lako oklopno vozilo Otokar Cobra LAV 4x4

Druga vozila

 29× AM General HMMWV M1114

Zračne snage

Pomorske snage
 1× patrolni čamac HPL-21 Ankaran iz klase Super Dvora Mk II
 1× patrolni čamac Projekt 10412 iz iz klase Svetljak

Činovi u Slovenskoj vojsci

Izvori

Vanjske poveznice

  Službene stranice Slovenske vojske 
  Službene stranice Ministarstva obrane Republike Slovenije